Рахмат Ервін Абдулла ({ 13 жовтня 2000) — індонезійський важкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року, дворазовий чемпіон світу.

Результати

Примітки

Посилання 
 Рахмат Ервін Абдулла  на сайті IWF

індонезійські важкоатлети
індонезійські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
індонезійські чемпіони світу
Чемпіони світу з важкої атлетики